Авнега ():
 Авнега — волость Вологодской земли.
 Авнега (Авнежка) — правый приток верховья Нозьмы.
 Авнега (Авнежка, Авнюга, Авнюжка) — левый приток Шейбухты.
 Авнега (Авнюга, Авнига, Амнега) — левый приток Северной Двины.

Примечания